Андельфинген () — немецкий и швейцарский топоним:
 Андельфинген (округ) () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Андельфинген.
 Андельфинген (Цюрих) () — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.

См. также 
 Адликон-Андельфинген